Fermín Caballero ist der Name folgender Personen:

*Fermín Caballero y Morgáez (1800–1876), spanischer Geograph, Schriftsteller und Politiker
Fermín Caballero, bürgerlicher Name von Fermín IV, mexikanischer Hip-Hop-Musiker und -Produzent